Hilda steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Hilde
 (153) Hilda, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Tropischer Sturm Hilda im Pazifik 1999
 alter Name für den Fluss Ryck in Mecklenburg-Vorpommern
 Kloster Hilda in Greifswald, siehe Kloster Eldena (Vorpommern) #Geschichte
 Hilda (Schiff), britisches Dampfschiff
 Hilda (Comic), britische Comic- und Fernsehserie
 Lake Hilda, See in der Region Southland, Neuseeland

HILDA steht als Abkürzung für:
 Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey, eine Panelstudie in Australien

Abkürzung